Cela steht für:
 Conseil Européen des Luttes Associées, der europäische Ringerverband
 Chinese European Legal Association, Chinesisch-europäische Rechtsvereinigung zur Verbesserung der Rechtskultur zwischen China, Europa und dem Rest der Welt, alleiniger Gesellschafter des Chinese European Arbitration Centre (CEAC)

 Cela ist der Name folgender Orte und Gemeinden:
 Cela (Angola), ein Ort in Angola
 Cela (Alcobaça), Gemeinde im Concelho de Alcobaça, Portugal 
 Cela (Chaves), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Chaves, Portugal
 Cela (Cambre), ein Parroquia in Spanien in der Gemeinde Cambre
 Celles (Dordogne), eine Gemeinde in Frankreich, auf Okzitanisch

Cela oder Çela ist der Familienname folgender Personen: 
 Aranit Çela († 2018), albanischer Richter, Staatsanwalt und kommunistischer Politiker
 Camilo José Cela (1916–2002), spanischer Schriftsteller
 Emiljano Çela (* 1985), albanischer Fußballspieler

Siehe auch
 Cella (Begriffsklärung)

Abkürzung